Сен-Набор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Набор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн